Влади́мир Алекса́ндрович Данилю́к () — советский футболист. Играл на позиции нападающего. Самый результативный игрок в истории клуба «Карпаты» Львов.

Биография 
После окончания школы Владимир Данилюк попал в состав клуба «Нефтяник» Дрогобыч, где за три месяца в соревнованиях класса «Б» забил 9 голов. В 1965 году его пригласили в львовские «Карпаты». 10 апреля дебютировал в составе львовян. Из-за перелома ноги 19-летний нападающий не смог проявить все свои бомбардирские способности в дебютном сезоне. С сезона 1968 года стал игроком основного состава. В этом году «Карпаты» выиграли первенство в своей подгруппе, забив 80 голов в 40 матчах. Данилюк в 33-х матчах забил 21 гол. Этот год стал самым результативным для нападающего. В следующем году он вместе с командой стал обладателем Кубка СССР.

В 1970 году «Карпаты» выиграли турнир первой лиги и получили право играть в высшей лиге. За семь лет в высшей лиге чемпионата СССР (1971—1977) Владимир Данилюк сыграл 142 матча, в которых забил 42 гола. Он входит в список 50-ти лучших украинских бомбардиров чемпионата СССР. Перенёс в своей карьере пять переломов.

В «Карпатах» забил 88 голов в чемпионатах СССР, 6 голов в матчах на Кубок СССР, 34 — в международных товарищеских встречах.

В 1979 году перешёл в никопольский «Колос», куда его пригласил тренер В. Емец и помог команде завоевать путёвку в первую лигу. По окончании сезона завершил игровую карьеру.

С 1979 года работал тренером-преподавателем в Львовском училище физической культуры.

Литература 
 О. Бережний, Ю. Кордіяк, І. Яремко. Футбол-1972: Календар-довідник. — Львів: Вид-во «Каменяр», 1972. — 120 стор.
 Ігор Кульчицький, Юрій Назаркевич. «Карпати»: рік за роком (1963—2003). — Львів, 2003. — 232 стор. ISBN 966-7893-31-6

Примечания

Ссылки 
 Володимир Данилюк. 60 — це так небагато
  Еврокубковая статистика

Футболисты СССР
Игроки ФК «Нефтяник» Дрогобыч
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»